|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2014 vond plaats van 19 tot en met 24 mei 2014 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Alizé Cornet was als tweede geplaatst. Zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Ook het eerste reekshoofd, Sloane Stephens, strandde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Mónica Puig uit Puerto Rico won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Spaanse kwalificante Sílvia Soler Espinosa in twee sets. Puig wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Kirsten Flipkens was als derde geplaatst. Ze moest in de eerste ronde zwichten voor Zarina Diyas uit Kazachstan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Mónica Puig
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=Q
| RD1-team2= Sílvia Soler Espinosa
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Kimiko Date Krumm en Chanelle Scheepers waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Raquel Kops-Jones en Abigail Spears, strandde in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Australische duo Ashleigh Barty / Casey Dellacqua''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Tatiana Búa en Daniela Seguel in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Dellacqua had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Barty geen.

Het Nederlandse team Demi Schuurs en Eva Wacanno kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Straatsburg 2014
Straatsburg